L'autostrada tedesca A 20, in tedesco Bundesautobahn 20 è un'autostrada che corre nella parte nord della Germania con un percorso dalla lunghezza di 321 km attraversando Schleswig-Holstein, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Brandeburgo.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 020